Едам — місто у Нідерландах, розташоване у провінції Північна Голландія.
 Едам — голландський напівтвердий сир з коров'ячого та козячого молока.